En Pologne, Surowa peut désigner :

 Surowa, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates.

 Surowa, un village dans la voïvodie de Lubusz.